Самый ценный игрок регулярного сезона Единой лиги ВТБ — награда самому ценному игроку Единой лиги ВТБ по итогам регулярного сезона. Она присуждается ежегодно с сезона 2009/2010. С момента учреждения награды титул присуждался 8 разным игрокам. Текущий обладатель титула — Мантас Калниетис. Нандо Де Коло является единственным игроком, который завоёвывал эту награду трижды.

Список победителей

Примечания

Ссылки 

Награды Единой лиги ВТБ
Награды, появившиеся в 2010 году